Trebinje (stad), een stad in Bosnië en Herzegovina
 Trebinje (regio), een regio in de Servische Republiek binnen Bosnië en Herzegovina, rondom bovengenoemde stad